Kitesurf

Localidades 

Kite (Geórgia)

Desambiguação